Хайне (, ) — нидерландская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Хайне, Бас (род. 1960) — голландский журналист, писатель, переводчик.
 Хайне, Бен (род. 1983) — бельгийский разноплановый художник и музыкальный продюсер.
 Хайне, Фридрих Готтлоб (1763—1832) — немецкий ботаник, фармацевт, доктор философских наук, профессор.

См. также